Короне́ль-Овье́до () — город на юге Парагвая. Административный центр департамента Каагуасу. Население 52,4 тыс. (2006, оценка).

Информация 
Основан в 1758 году. Расположен восточнее Асунсьона — столицы Парагвая. Изначально назывался Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио-де-Ахос , либо просто Ахос, в честь «Богоматери из чесночного розария» из-за того, что чеснок в то время был одним из основных товаров, которыми славились эти места.

Важный транспортный узел на трассе Асунсьон — Сьюдад-дель-Эсте. Сельское хозяйство (выращивают апельсины, табак, сахарный тростник), лесная, бумажная промышленность, животноводство.

Из достопримечательностей — католический собор.

Источники 
 «Коронель-Овьедо». БСЭ, 3-е издание.
 «Coronel Oviedo». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Коронель-Овьедо

Города Парагвая